Terence McKenna (1946-2000), écrivain et philosophe américain ;
Terence McKenna, scénariste canadien.